Sandra Mara Vieira da Silva, ou simplesmente como Sandra Vieira (Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 1964) é uma cantora brasileira.

Discografia 
(2003) Conexão carioca 3 Bônus
(2002) Conexão carioca
(2000) Conexão carioca
(2000) Conexão carioca
(1999) Conexão carioca
(1997) Cantos & recados

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Músicos de música popular brasileira